Elexis ist:

 eine deutsche Maschinenbau-Firma, die Elexis AG
 ein Softwareprodukt für Ärzte, siehe Elexis Arztpraxis-Software